Императорский флот Маньчжоу-го () — военно-морские силы Маньчжоу-го. Так как Маньчжоу-го имело выход к морю, то японское командование приняло решение о создании флота нового государства.

История 

Когда Квантунская армия вторглась в Маньчжурию, была необходима береговая оборона. До создания флота Маньчжоу-го берега Маньчжурии охранял японский флот. 15 февраля 1932 года гоминьдановский адмирал Инь Цзу-Цян согласился передать Маньчжоу-го пять своих военных катеров. Де-факто был создан Флот Речной Охраны на реке Сунгари.

Официальной датой создания Императорского флота Маньчжоу-го считается 15 апреля 1932 года, когда вступил в силу закон «О Вооружённых силах Маньчжоу-го». Согласно закону, Главнокомандующим стал император Пу И. Флагманом стал эсминец Хай Вэй, построенный в Японии. Тем не менее, основную часть прибрежных вод по-прежнему контролировала Япония (3-й Северный флот).

В 1933 году флот пополнился японскими военными катерами и стал патрулировать реки Сунгари, Амур и Уссури. Для повышения боеспособности флота курсанты из Маньчжоу-го, офицеры в отставке и офицеры из резерва были направлены на обучение в Военную академию Императорского флота.

В ноябре 1938 года японцы вывели свои корабли, так как численность флота и подготовка командного состава возросла до приемлемых уровней. В ноябре 1939 года Флот Речной Охраны получает официальное название Императорский флот Маньчжоу-го.

В 1942 году большинство офицеров из Японии были отозваны. Командный состав наполовину состоял из японцев, что оказывало отрицательное воздействие на маньчжуров-матросов, служивших на флоте. Многие суда вышли из строя, были демонтированы зенитные пушки, которые стали использовать на суше. В ходе боевых действий советских войск в Маньчжурии флот был полностью уничтожен.

Состав флотилии

Силы береговой обороны 
 Главная военно-морская база, Инкоу, провинция Фэнтянь
 эсминец Хай Вэй
 2-й патрульный дивизион
 Боевой катер Хай Лун
 Боевой катер Хай Фэн
 Боевой катер Ли Су
 Боевой катер Лин Чу
 3-й патрульный дивизион
 Боевой катер Кан Нинь
 Боевой катер Кан Чинь
 Боевой катер Чин Тунь
 4-й патрульный дивизион
 Боевой катер Хай Кань
 Боевой катер Хай Юй
 Боевой катер Хай Юнг
 Боевой катер Хай Хуа
 5-й патрульный дивизион
 Боевой катер Дайчи
 Боевой катер Кайхен
 Боевой катер Кайни
 Боевой катер Та Тунь
 Боевой катер Ли Минь

Силы речной обороны 
 Главная база Инкоу и Аньдун
 1-й патрульный Дивизион
 Канонерская лодка Тин Пень
 Канонерская лодка Чин Хень
 Канонерская лодка Шунь Тен
 Канонерская лодка Ян Минь

Императорская морская пехота 
Морская пехота была сформирована из маньчжурских и японских добровольцев. Предназначалась для защиты портов, плотин и военно-морских баз. Существовало два отряда по 500 человек в каждом, которые были вооружёны лёгким стрелковым оружием и пулемётами.

См. также 
 Императорская гвардия Маньчжоу-го
 Маньчжурская императорская армия

Примечания

Источники 
 Philip S. Jowett: Rays of the Rising Sun. Armed Forces of Japan's Asian allies, 1931–45. Volume 1: China and Manchukuo. Helion and Company Ltd., Solihull 2005, ISBN 1-874622-21-3.
 Jürg Meister: Die Marine von Mandschukuo, in: Marine-Rundschau 1981/2, S. 148–56.

Ссылки 
 IJN Momo Class Destroyers
 Структура флота на начало декабря 1941 года
 Список кораблей флота Маньчжоу-го

Вооружённые силы Маньчжоу-го
Мань